Reis
Afonso II das Astúrias (r. 791–842) 
Afonso II de Aragão (r. 1162–1196) 
Afonso II de Portugal (r. 1211–1223)
Afonso IV de Aragão (r. 1299–1336) — ou Afonso II de Valência
Afonso V de Aragão (r. 1416–1458) — ou Afonso II da Sardenha
Afonso II do Congo (r. 1665)

Outros nobres
Afonso II da Provença (r. 1196–1209)
Afonso III de Aragão (r. 1285–1291) — Afonso II de Barcelona
Afonso II d'Este (r. 1559–1597) — duque de Ferrara
Afonso II Gonzaga (r. 1650-1678) — conde de Novellara
Afonso VI de Portugal (r. 1656–1683) — ou Afonso II de Bragança

Desambiguações de prenomes